Wiedeck ist der Familienname folgender Personen: 
 Hugo Wiedeck (1910–1973), deutscher Unternehmer und Politiker (CDU)
 Wiebke Wiedeck  (* 1965), deutsche Vortragsrednerin und Autorin, ehemalige Sängerin und Schauspielerin